

Geografia 
 Navedo – località nel comune di Peñarrubia in Spagna

Persone 
 Andrea Navedo – attrice statunitense
 Moisés Navedo – cestista portoricano

Pagine correlate 
 Naveda